Il singolare del torneo di tennis Weiden Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tomas Behrend che ha battuto in finale Björn Phau 2-6, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Tomas Behrend (Campione)
 Assente
 Werner Eschauer (secondo turno)
 Simon Greul (quarti di finale)

 Óscar Hernández (secondo turno)
 Jiří Vaněk (quarti di finale)
 Jack Brasington (primo turno)
 Potito Starace (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Weiden Challenger 2003